Мисава — многозначное понятие:

Топоним:
  — американская и японская авиабаза в городе Мисава (Япония).
  — аэропорт города Мисава (Япония).
 Мисава (город) —  город в префектуре Аомори (Япония). 
 Мисава (река) — река в Японии, приток реки Тама.

Фамилия:
  (род. 1974) — японский бейсболист.
 Мисава, Мицухару (1962–2009) — японский рестлер.